Гейтс (прізвище)

Гейтс — місто, штат Нью-Йорк
 Гейтс — місто, штат Орегон
 Гейтс — місто, штат Теннессі

Див. також 
 Білл Гейтс